Ernst Simmel (1882-1947), neurologue et psychanalyste allemand
 Georg Simmel (1858–1918), philosophe et sociologue allemand
 Johannes Mario Simmel (1924–2009), écrivain autrichien

Patronyme allemand